Mariana Pineda puede referirse a:

 Mariana de Pineda Muñoz (1804-1831), heroína mártir de la causa liberal española;
Mariana Pineda (1927), obra de teatro escrita por Federico García Lorca;
Mariana Pineda (2002), espectáculo flamenco basado en la obra de Federico García Lorca.
 Proceso a Mariana Pineda (1984), serie de televisión de La 1 de TVE